Ел Пенхамо има више значења:

 Ел Пенхамо (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пенхамо (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пенхамо, Фаустино Андраде (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пенхамо (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику